Formel 1 2018 er 2018-sæsonen af verdensmesterskabet i Formel 1. Det er 69. gang, mesterskaberne bliver afholdt. Der vil være ti deltagende konstruktører og tyve kørere, som begynder sæsonen 25. marts på Albert Park i Melbourne og slutter 25. november på Yas Marina Circuit i Abu Dhabi.

Sæsonkalender

Teams og kørere

Resultater

Kørernes mesterskab 

Noter:
† – Kørere afsluttede ikke Grand Prix'et, men blev klassificeret fordi de gennemførte mere end 90 % af løbsdistancen.

Konstruktørmesterskabet 

Noter:
† – Kørere afsluttede ikke Grand Prix'et, men blev klassificeret fordi de gennemførte mere end 90 % af løbsdistancen.

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 Fédération Internationale de l'Automobile